2 miejscowości w Polsce:
 Modlica – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn
 Modlica – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Pyzdry